Адиль Феридун Оней (, род. 21 апреля 1956, Стамбул) — турецкий шахматист, мастер ФИДЕ, музыкальный теоретик, академик АН Турции.

Биография

Семья 
Родители — Мехмет Кахыт Оней и Хатидже Медиха. Женат на шахматистке Фатманур Унсал. Есть дочь.

Музыкальная деятельность 
В 1984 г. окончил Государственную консерваторию турецкой классической музыки при Стамбульском техническом университете. Позже получил степень магистра и звание художника-лектора (Sanatçı Öğretim Görevlisi). Работал на кафедре композиции Государственной консерватории турецкой классической музыки. Преподавал различные музыкально-теоретические предметы и историю музыки.

Шахматная деятельность 
Чемпион Турции 1976 г.

В составе сборной Турции участник четырех шахматных олимпиад (1980, 1982, 1984 и 1990 гг.), командного первенства Европы 1989 г., Балканиад 1973, 1977, 1978, 1979 и 1994 гг.

Представлял Турцию на юниорских соревнованиях европейского и мирового уровня.

В 1978 и 1990 гг. участвовал в зональных турнирах.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ф. Онея  в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Онея  на сайте 365Chess

Шахматисты Турции
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Стамбуле
Мастера ФИДЕ по шахматам
Музыкальные педагоги Турции
Учёные Турции